Burlón puede hacer referencia a:

 el personaje de Los Trotamúsicos; o  
 Pájaro Burlón, personaje de Marvel Cómics;